Příjmení Lála nosí více různých osobností:

 Jan Lála (* 1936) – český fotbalista
 Jiří Lála (* 1959) – český hokejista
 Petr Lála (*1942) – český astronom